Redding může znamenat:

 Redding (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Redding (Iowa) – město v Iowě
 Redding (Connecticut) – město v Connecticut
 Otis Redding – americký zpěvák
 Noel Redding – britský kytarista a baskytarista